У́рхов переу́лок — переулок в Кировском районе Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Швецова до улицы Маршала Говорова.

История 
Название Урхов переулок известно с 1910 года, дано по имени финского домовладельца Урхо.

Достопримечательности 
 Администрация Кировского района (дом 1)

 Отделение связи № 95
 МФЦ Кировского района
 ФГУП СПБ ОКБ «Электроавтоматика»
 Суд Кировского района (дом 24)
 Кировская АТС (Урхов пер., д. 3)
 Магазин «Лента» (Урхов пер., д. 7)
 Жилой дом. Урхов пер., д. 2, построен в 1956 г. Сталинский неоклассицизм.

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 citywalls